Wilhelmsau ist der Name von Ortschaften

 in Deutschland
 ein ehemaliges Vorwerk der Stadt Erkner in Brandenburg

 in Polen
 deutscher Name von Borzątew (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Gnesen, Posen), heute Teil der Gemeinde Mieleszyn
 deutscher Name von Bralewnica (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Konitz, Westpreußen), heute Teil der Gemeinde Kęsowo
 deutscher Name von Feliksowo (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Gnesen, Posen), heute Teil der Gemeinde Książ Wielkopolski
 deutscher Name von Kijewo Szlacheckie (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Kulm, Westpreußen), heute Teil der Gemeinde Kijewo Królewskie
 deutscher Name von einem Ortsteil von Myśliborzyce  (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Soldin, Brandenburg), heute Teil der Gemeinde Myślibórz
 deutscher Name von Pomykowo (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Lissa, Wartheland), heute Teil der Gemeinde Rydzyna
 deutscher Name von Węgierki (ehemals Wilhelmsau im Landkreis Wreschen, Posen), heute Teil der Gemeinde Września

 in Galizien
 deutscher Name von Wilamowice (ehemals Wilhelmsau)

Siehe auch:
 Wilhelmsaue